Карлсбад — международный турнир по шахматам, проводившийся на чехословацком курорте Карловы Вары (Карлсбад) в первой половине XX века. Занимает видное место в истории шахмат ввиду сильного состава участников. Успешному проведению Карлсбадских турниров способствовал президент местного шахматного клуба В. Тиц (1859—1937).

Победители в Карлсбаде 
 1907 — Акиба Рубинштейн
 1911 — Рихард Тейхман
 1923 — Александр Алехин, Ефим Боголюбов, Геза Мароци
 1929 — Арон Нимцович
 1948 — Ян Фолтыс (вторая половина турнира состоялась на курорте Марианске-Лазне)
 2007 — Сергей Мовсесян

Литература 
 
 Греков Н. И. — История шахматных состязаний. 2 изд., перераб. и доп. Москва, Физкультура и туризм, 1937, Стр. 81, 88—89, 103—104, 117.